Зайцев, Сергей:
 Зайцев, Сергей Алексеевич (род. 1924) — советский кинооператор.
 Зайцев, Сергей Анатольевич (род. 1960) — советский хоккеист.
 Зайцев, Сергей Владимирович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Зайцев, Сергей Геннадьевич (род. 1969) — советский и российский хоккеист.
 Зайцев, Сергей Григорьевич (род. 1968) — российский писатель-фантаст.
 Зайцев, Сергей Иванович (1902—1975) — первый секретарь Ошского обкома КП(б) Киргизии (1938—1940).
 Зайцев, Сергей Илларионович (род. 1974) — украинский футболист и тренер.
 Зайцев, Сергей Леонидович (род. 1969) — российский режиссёр, сценарист, продюсер, музыкант.
 Зайцев, Сергей Петрович (род. 1960) — российский прокурор.
 Зайцев, Сергей Тимофеевич (1906—1972) — советский инженер, специалист в области морского приборостроения.